Ван Липин:

 Ван Липин (род. 1949) — даос, преемник даосской школы Лунмэньпай.
 Ван Липин (род. 1976) — китайская легкоатлетка, олимпийский чемпион.